Стефан Попов може да се отнася за:
 Стефан Попов (1840 – 1893) – български възрожденски учител. След Освобождението служител в МВнР. Автор на статии по просветното дело във в. „Турция“ и „Училище“. На 23.II.1874 в Букурещ издава „Хаджиски“, размисли върху безсмислието на хаджилъка
 Стефан Попов (? – ?), народен представител, кмет на Омуртаг (1885, 1887 – 1894)
 Стефан Попов (1846 – 1920) – български актьор
 Стефан Попов (1872 – 1938) – български военен деец, генерал-майор
 Стефан Венедикт Попов (1889 – 1956) – български архитект
 Стефан Попов (1906 – 1989) – български философ, писател и общественик
 Стефан Попов (р. 1930) – български плувец и треньор по плуване
 Стефан Попов (р. 1936) – български архитект, професор
 Стефан Попов (р. 1940) – български челист, преподавател в Лондонската музикална академия
 Стефан Попов (р. 1943) – български военен деец, генерал-лейтенант
 Стефан Попов – български актьор
 Стефан Попов (1953 – 2009) – български бизнесмен
 Стефан Попов (р. 1957) – български философ и публицист
 Стефан Попов – Чефо (р. 1993) – български актьор